Кочалинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Цумадинском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Кочали.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Цумадинского района
Сельские поселения Дагестана